Петропавловская Слобода — названия населённых пунктов:

 Петропавловская Слобода — посёлок в Верхнеуслонском районе Татарстана (Россия)
 Петропавловская Слобода — село в Глуховском районе Сумской области (Украина)

См. также:
 Слобода Петропавловская — село в Новошешминском районе Татарстана (Россия)